Соко́лка — село, центр Сокольского сельсовета Сердобского района Пензенской области.

География 
Село расположено в юго-западной части Сердобского района, в 2 км южнее реки Камзолки. Расстояние до районного центра город Сердобск — 25 км, до пгт Беково — 15 км.

История 
По мнению краеведа Полубоярова М. С., село основано между 1721 и 1745 годами помещиком Акимом Осиповичем Названовым. На плане Генерального межевания в 1790 году обозначено как село Троицкое, Соколка тож Сердобского уезда Саратовской губернии. В 1792 году на средства полковника Названова построена каменная трёхпрестольная церковь, с колокольней, во имя Святой Троицы и пределами во имя Архистратига Михаила и во имя святого Богоотца Иоакима и Анны, которая в 1901 году перенесена и расширена. Освящение предельного храма во имя Архистратига Михаила состоялось 4 июля 1902 года. В 1795 году — село Троицкое, Саколка тож, владение гвардии поручика Акима Осиповича Названова, 120 дворов, 599 ревизских душ. До отмены крепостного права село Соколка принадлежало помещикам Бурцевым и помещику А. М. Устинову: у него дворов — 44, число крепостных душ мужского пола — 258; 12 тягол оброчных (платили с тягла 43 рубля в год), 85 — на барщине. В 1859 году — владельческое село Троицкое (Соколка) при речке Соколке, 200 дворов, число жителей всего 1416, из них мужского пола — 726, женского — 690; в селе православная церковь, 2 поташных завода. В 1911 году — село Соколка, волостной центр Сердобского уезда Саратовской губернии, в селе церковь, церковно-приходская школа, земское двухклассное училище, фельдшерско-акушерский пункт; всего 443 двора, численность населения: всего душ — 2870, из них — 1390 мужского пола и 1480 — женского; площадь посева у крестьян 2990 десятин, из них на надельной земле — 1301 десятина, на купленной — 1435 десятин, на арендованной — 254 десятины; имелось 130 железных плугов, 4 сеялки, 4 жнейки, 5 молотилок, 27 веялок. В начале XX века в селе начало развиваться гончарное дело, изготавливали горшки, корчаги, кринки, дымовые трубы. В 1929 году была организована гончарная артель, существовавшая до 1958 года, отдельные мастера работали до 1970-х годов. Изделия сокольских мастеров хранятся в Государственном Русском музее, музеях Пензы, Саратова, Сердобска. Соколка до 1923 года — центр Сокольской волости, затем вошла в Сердобскую волость, в 1927 году — центр сельсовета Сердобской волости Сердобского уезда Саратовской губернии. С 1928 года — центр Сокольского сельсовета Сердобского района Балашовского округа Нижне-Волжского края (с 30 июля 1930 года Балашовский округ упразднён, район вошёл в Нижне-Волжский край). С 1934 года — село Соколка Сердобского района Саратовского края, а с 1936 года — Саратовской области. В феврале 1939 года Соколка, центр сельсовета Сердобского района, вошла в состав вновь образованной Пензенской области. В 1955 году в селе располагался колхоз «Красный пахарь». В 1970—1980-х годах в селе действовал совхоз «Сокольский», на базе которого в 1992 году создано АО «Сокол».

Население

Инфраструктура 
Село газифицировано, имеется центральное водоснабжение. В Соколке располагаются основная общеобразовательная школа, детский сад «Берёзка», дом культуры, библиотека, амбулатория, аптека, стадион, магазин, почтовое отделение, отделение Сбербанка России. Через село проходит асфальтированная трасса регионального значения «Тамбов-Пенза-Колышлей-Сердобск-Беково».

Улицы 
 Калинина;
 Ленина;
 Лесная;
 Луговая;
 Мало-Песчаная;
 Молодёжная;
 Московская;
 Пензенская;
 Песчаная;
 Садовая;
 Саратовская;
 Сердобская;
 Школьная.

Достопримечательности 

 Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
 Храм Троицы Животворящей, с приделами во имя Архистратига Михаила и в честь святого Богоотца Иоакима и Анны (недействующий).

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы России
 
 
 Соколка (Троицкое) Сердобского района Пензенской области
 Закон Пензенской области от 15.09.2010 № 1946-ЗПО О внесении изменений в Закон Пензенской области «О границах муниципальных образований Пензенской области»
 Село Соколка на карте Пензенской области

Населённые пункты Сердобского района